Rose Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Rose Building (Alaska), ID-Nr. 92000444
 Rose Building (Arkansas), ID-Nr. 86003119